Рокас Крушнаускас (; 4 ноября 1995, Каунас) — литовский футболист, нападающий румынского клуба «Меркуря-Чук».

Биография 
Воспитанник каунасского футбола. На взрослом уровне начал играть в 2013 году в первой лиге в каунасском клубе «Спирис», позже переименованном в «Жальгирис». С 14 голами занял третье место в споре бомбардиров первой лиги.

Дебютировал в высшей лиге Литвы в 2014 году в составе клуба «Атлантас» (Клайпеда). За полтора сезона сыграл 20 матчей и забил 6 голов в чемпионате страны, также стал финалистом Кубка Литвы 2014/15 и принимал участие в матчах Лиги Европы.

В ходе сезона 2015 года вернулся в «Жальгирис» (Каунас), где провёл неполные 5 сезонов, сыграв 75 матчей и забив 17 голов в высшей лиге. Несколько раз на время уходил из клуба — осенью 2016 года играл в высшей лиге за «Ионаву», а осенью 2017 и весной 2018 года — в первой лиге за «Бангу».

В начале 2020 года перешёл в клуб чемпионата Армении «Ной».

Выступал за юношескую и молодёжную сборную Литвы. В составе молодёжной сборной стал автором гола на Кубке Содружества 2015 года в ворота сверстников из ЮАР.

Достижения 
  Обладатель Кубка Армении (1): 2019/20.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте lietuvosfutbolas.lt

Футболисты Литвы
Игроки ФК «Атлантас»
Игроки ФК «Паланга»
Игроки ФК «Жальгирис» Каунас
Игроки ФК «Жальгирис Б» Каунас
Игроки ФК «Ионава»
Игроки ФК «Банга»
Игроки ФК «Ноа»
Игроки ФК «Гандзасар» Капан
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Хегельманн»
Игроки ФК «Джюгас»